Gli Allegrain furono una famiglia di pittori e scultori vissuti tra '600 e '700.

I più celebri sono:
Étienne Allegrain (1644-1736), pittore padre di Gabriel
Gabriel Allegrain (1679-1748), scultore figlio di Étienne e padre di Christophe-Gabriel
Christophe-Gabriel Allegrain (1710-1795), scultore figlio di Gabriel.